

Sigle 
 Magnetic Resonance Imaging  – Imaging a risonanza magnetica
 Master in relazioni internazionali
 Medium Resolution Imager  – telecamera a media risoluzione della Deep Impact
 Mental Research Institute

Codici 
 MRI – codice nazionale CIO di Mauritius 
 MRI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Merrill Field di Anchorage (Stati Uniti)
 mri – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua māori

Letteratura 
 Mri  – specie aliena presente nella trilogia I mondi del sole morente